Зелена линија се може односити на:

 назив линије фронта:
 Зелена линија, је демилитаризована зона, под контролом Мировних снага Уједињених нација на Кипру, основана 1974. након турске инвазије на Кипар;
 Зелена линија (Армијска група Ф) - утврђена линија фронта од Срема до Јадрана коју су Немци бранили од октобра 1944. до марта 1945;
 Зелена линија (Сремски фронт) - последња, седма утврђена линија на Сремском фронту.

 назив саобраћајне линије:
 Зелена линија (ЦТА) је линија чикашког метроа.

 назив демаркационе линије:
 Зелена линија (Израел), демаркациона линија  између Израела и његових сусједа: Сирије, Јордана и Египата.